Termenul primitiv poate face referire la:

Sociologie 
 o etichetă subiectivă utilizată pentru a sugera că ceva este mai puțin "sofisticat" sau mai puțin "avansat" decât altceva; care are un caracter rudimentar.
 (despre oameni și despre manifestările lor) sălbatic; care nu se poate integra regulilor de conviețuire socială sau care se comportă urât, inacomodabil, inadaptabil, asocial.

Vezi și 
 Primitivă, funcție matematică

Legături externe 

 

Articole despre adjective